Untertauern heißen folgende geographischen Objekte:
 Untertauern, Gemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg 
 Untertauern (Gemeinde Ossiach), Ortschaft von Ossiach, Bezirk Feldkirchen in Kärnten
 Untertauern (Gemeinde Heiligenblut), Ortschaft von Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten